Археоптерикс — вымершее позвоночное позднего юрского периода, занимающее по морфологии промежуточное положение между пресмыкающимися и птицами.
 (9860) Археоптерикс — астероид главного пояса, который входит в состав семейства Веритас.

См. также 
 Археоптерис — род вымерших древовидных растений с папоротниковидными листьями.